Шаньшин — русская фамилия. Известные носители:
 Шаньшин, Валерий Юрьевич (род. 1961) — советский и российский шахматный композитор; международный гроссмейстер, международный арбитр по шахматной композиции.
 Шаньшин, Вячеслав Григорьевич (род. 1955) — начальник УФСБ России по Дагестану, генерал-майор.